Неверовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Неверовичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Неверовичи — деревня в Мядельском районе Минской области.